Afonso Teixeira é um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Apanhador de papel (c/ Peterpan)
 Arrastando o pé (c/ Peterpan)
 Bonde de ceroulas (c/ Cristóvão de Alencar)
 Cabelo grisalho (c/ Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti)
 Camponesa (c/ Peterpan)
 Chega de índio (c/ Cristóvão de Alencar)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)